«Автомат» — роман Ивана Калашникова, опубликованный в 1841 году. Роман состоит из трёх частей.

Сюжет 
Нравоучительный роман о судьбе сибирского чиновника Евгения Судьбина. Жизнь Судьбина описывается от рождения до зрелости. Евгений родился в Восточной Сибири на берегах реки Ангары. Рано лишился матери. Получил достаточно хорошее образование в гимназии. В отрочестве и ранней юности увлекался литературой, философией, искусством, следил за новинками науки.

Однажды Евгений встречает Петра Алексеевича Нейвина, который и определяет его дальнейшее мировоззрение. В молодости Нейвин, так же, как и Евгений, увлекался новейшей философией и вольнодумством, из-за чего и пострадал — был сослан в Иркутск. Перенесённые трудности полностью изменили его взгляды на жизнь. Нейвин начинает проповедовать против «гнусного шарлатанства» материалистической философии и пропагандирует религию как единственное спасение для человека. Нейвин становится духовным наставником Евгения, ведёт с ним нравоучительные беседы.

В финале романа Евгений заболевает и, находясь в бреду, видит сон. Во сне он сталкивается с неким Профессором в облике Сатаны. «Из уст его лилось развращение и богохульство под фирмою философии. Главная тема его учения состояла в том, что жизнь дана на время, что могила есть предел существования и что надобно пользоваться жизнью и жить только для себя. В руках его была мёртвая человеческая 
голова. Разбирая её нервы, Профессор доказывал материальность душевных явлений, скотоподобность человека». Евгений поддаётся искушению и начинает верить, что у него нет души, что он автомат и «голова у него алебастровая». Ему снится, что он убивает всех людей, которые были ему дороги, и падает в геенну огненную. Однако в последний момент к нему является Ангел и говорит: «Ты спасён! Возвратись на землю и раскайся в твоём заблуждении». Евгений кается и просыпается. Болезнь мгновенно отходит. Жена Евгения, Ольга, радуется, что он выздоровел и сообщает, что его назначили на новое место и его семья больше не будет терпеть нужду.

Критика

Литература 
 Автомат (Рецензия) // Литературная газета. — 1842. — 3 января. № 1.
 Автомат (Рецензия) // Русский вестник. — 1842. — № 5. — Отд. ІІІ.− С. 67.
 Автомат (Рецензия) // Современник. — 1842. — Т.26. — С. 48-49.
 Леонтьев Б. П. Отражение философских исканий русской интеллигенции в романе И. Т. Калашникова «Автомат» // Труды Иркутского государственного университета. Серия литературоведения и критики. — Иркутск, 1964. — Т. XXXIII. — Вып. 4. — С. 183—196.
 Тризна В. М. Сибирская проза И. Т. Калашникова. Дис. … канд. наук: 01.01.02 — 2004.
 Обломович Д. «Автомат» Калашникова // Газета «Кузнецкий рабочий», выпуск № 12 (18945), 4 февраля 2010.

Ссылки 
 Калашников И. Т. «Автомат» (текст романа в Библиотеке Конгресса).

Романы на русском языке
Романы 1841 года